La stagione 2018 del campionato del mondo rallycross è la quinta edizione del campionato gestito dalla FIA. È iniziata il 16 aprile a Barcellona ed è terminata il 25 novembre a Città del Capo. Johan Kristoffersson, su Volkswagen Polo R, si è aggiudicato il suo secondo titolo piloti consecutivo, mentre la sua scuderia, la PSRX Volkswagen Sweden, si è aggiudicata il titolo scuderie. Oliver Eriksson si è invece aggiudicato il titolo della classe RX2.

Scuderie e piloti

Classe Supercar

Classe RX2

Calendario e risultati

Classifiche

Classifica piloti

Classifica piloti RX2

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 2018